Overakker (Mierlo), buurtschap bij Mierlo in de Nederlandse gemeente Geldrop-Mierlo
 Overakker (Breda), wijk in Breda in de Nederlandse gemeente Breda